Schwarzlose steht für:

 Maschinengewehr Schwarzlose, Standardmaschinengewehr der Infanterie in der k.u.k. Armee Österreich-Ungarns
 J. F. Schwarzlose Söhne, ein Drogeriehandel in Berlin (1856–1976)

Schwarzlose ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wilhelm Schwarzlose (1867–1936), deutscher Waffenentwickler
 Annette Breitbach-Schwarzlose (1952–2001), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Joachim Friedrich Schwarzlose, Klavierbauer und Gründer der Firma J.F. Schwarzlose Söhne

Siehe auch:
 Schwarzlosen